Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1947/48 wurde vom  Wiener Fußball-Verband ausgerichtet und von dessen Mitgliedern bestritten. Als Unterbau zur (Wiener) Liga diente die eingleisig geführte Zweite Klasse. Zudem wurden von weiteren Bundeslandverbänden Landesmeisterschaften in unterschiedlichen Modi ausgerichtet.

Erste Leistungsstufe – Liga

Allgemein 
Rapid Wien wurde in dieser Saison zum 16. Mal Österreichischer Fußballmeister. Insgesamt waren zehn Mannschaften in der Wiener Liga vertreten. Zu den neun Mannschaften, die bereits im Vorjahr in der Wiener Liga spielten, kam der Aufsteiger SC Rapid Oberlaa Wien. Die letzte Mannschaft der Tabelle, der Wiener AC, stieg in die 1. Wiener Klasse ab. Es wurde eine Hin- und Rückrunde zu je neun Spielen ausgetragen.

Abschlusstabelle 

Aufsteiger
 Wiener Liga: SCR Hochstädt Wien

Torschützenkönig wurde, wie bereits in den beiden Jahren zuvor, Ernst Stojaspal von der Austria Wien mit 24 Treffern.

Zweite Leistungsstufe – Wiener Liga 
In der Wiener Liga wurde der SCR Hochstädt Wien Meister.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 Heiligenstädter SV
 FSC Blau-Weiß Wien

Meisterschaften in den Bundesländern

1. Klasse Burgenland 
Im Burgenland wurde die 1. Klasse in vier Gruppen eingeteilt: Mitte, Nord, Oberpullendorf und Süd. Nach einem Finalturnier wurde der SC Oberwart zum zweiten Mal hintereinander Meister.

Gruppe Mitte: Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 ASV Hornstein
 SV Schattendorf

Gruppe Nord
Teilnehmer am Turnier um die Meisterschaft: SC Parndorf

Gruppe Oberpullendorf
Teilnehmer am Turnier um die Meisterschaft: SC Großwarasdorf

Gruppe Süd
Teilnehmer am Turnier um die Meisterschaft: SC Oberwart

Parndorf were excluded from the final round due to a rule violation. 

Turnier um die Meisterschaft

Abschlusstabelle

|}

1. Klasse Kärnten 
In Kärnten fixierte der Klagenfurter AC den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SV Spittal/Drau

Landesliga Niederösterreich 
In Niederösterreich sicherte sich der SV Mödling den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 1. SVgg Guntramsdorf
 SC St. Pölten
 SC Korneuburg

1. Klasse Oberösterreich 
In Oberösterreich errang der Linzer ASK den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SV Gmunden

Landesklasse Salzburg 
In Salzburg feierte die Union FC Salzburg den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 ATUS Blitz Zell-Kaprun
 ATSV Mattighofen

Landesliga Steiermark 
In der Steiermark wurde der SK Sturm Graz zum dritten Mal Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 ESV Austria Graz
 ESK Graz
 ASV Seegraben

Landesliga Tirol 
In Tirol konnte sich der Innsbrucker SK den Meistertitel sichern.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Gruppe Innsbruck: ESV Austria Innsbruck
 Gruppe Unterland: SVG Jenbach

Landesliga Vorarlberg 
In Vorarlberg wurde der FC Blau-Weiß Feldkirch Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Heiligenstädter SV
 FSC Blau-Weiß Wien

Weblinks 
 Österreich 1 ((Wiener) Liga) 1947/48 bei austriasoccer.at und Österreich 2 (Wiener Liga ) 1945/46 – 1947/48 bei austriasoccer.at
 Austria 1947/48 (Wiener) Liga und Wiener Liga bei rsssf.com

Einzelnachweise 

Osterreichische Fußballmeisterschaft 1947/48
1947/48